Jaksch [jakš] nebo Jakschová je příjmení následujících osob:

 Anton von Jaksch (1810–1887) – česko-rakouský lékař, rektor Univerzity Karlovy
 August von Jaksch (1859–1932) – českoněmecký historik, syn Antona
 Franz Jaksch  (1851–1931) – houslista, vojenský kapelník a skladatel
 Friedrich Jaksch (1894–1946) – sudetoněmecký spisovatel, dramaturg a knihovník
 Friedrich von Jaksch (1846–1908) – českoněmecký právník a politik, syn Antona
 Ignác Jaksch – více nositelů, (rozcestník)
 Rudolf von Jaksch (1855–1947) – česko-rakouský lékař, syn Antona
 Tecellin Jaksch (1885–1954) – český cisterciácký mnich 
 Tereza Jakschová (* 1995) – česká paraatletka, sprinterka, medailistka z mistrovství Evropy handicapovaných atletů z roku 2018
 Wenzel Jaksch (1896–1966) – sudetoněmecký politik

Podobné verze jména 
 Martin Jakš (* 1986) – český reprezentant v běhu na lyžích
 Vilda Jakš (1910–1943) – český boxer
 Jakeš